Agnellus – polski zespół muzyczny założony w 2000 roku w Łodzi. Muzyka grupy wychodzi poza sztywne ramy piosenki poetyckiej przechodząc w przestrzeń muzyczno-teatralną.

Historia 
Grupa została założona w roku 2000 przez wokalistkę i aranżerkę Agnieszkę Kowalską-Owczarek. W początkowych latach działalności znani byli pod nazwą Agnes’band. 

W październiku 2012 roku na falach Radia Łódź odbyła się premiera debiutanckiego krążka grupy zatytułowanego „Ballady i transe”, na którym to znalazły się aranżacje do tekstów m.in. Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana,  ks. Jana Twardowskiego czy Rafała Wojaczka.

Dyskografia  
 2012 – Ballady i transe 
 2019 – Bal dla ubogich. Tribute to Tuwim
 2021 – Kocham, więc jestem

Przypisy 

Zespoły muzyczne związane z Łodzią
Polskie zespoły wykonujące poezję śpiewaną i piosenkę literacką